Wylye – rzeka w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Wylye – wieś w Anglii, w hrabstwie Wiltshire